Bockskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bockskär (Hammarland, Åland), 
 Bockskär, Houtskär, Åboland, 
 Bockskär, Korpo, Åboland, 
 Bockskär, Nagu, Åboland, 
 Bockskär, Ekenäs, Nyland,

Se även
Bockskären
Tackskär

Robotskapade Finlandförgreningar